Marche à l'ombre peut désigner :

Chansons 
 La chanson Marche à l'ombre, éponyme de l'album Marche à l'ombre, du chanteur français Renaud, sorti en 1980. À noter que la chanson est ressortie en single le , interprété par Emmanuelle Seigner pour l'album-hommage La Bande à Renaud Volume 2.
 La chanson Marche à l'ombre du groupe Saïan Supa Crew.

Cinéma 
 Le film de Michel Blanc, Marche à l'ombre sorti en 1984.

Jeux 
 Marche à l'ombre, un jeu vidéo édité par Infogrammes en 1987.

Télévision 
 Marche à l'ombre, une série télévisée québécoise diffusée de 2015 à 2017.

Homonymie de titre